Das Damendoppel der  US Open 1974 war ein Tenniswettbewerb in New York City.

Titelverteidigerinnen waren Margaret Court und Virginia Wade. Das Finale bestritten Rosie Casals und Billie Jean King gegen Françoise Dürr und Betty Stöve, das Casals und King in drei Sätzen gewann.

Setzliste

Hauptrunde

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 
 

Damendoppel
1974